Herakleidas (῾Ηρακλείδας) ist der Name folgender Personen:

 Herakleidas (Stempelschneider), griechischer Münzstempelschneider des 5. Jahrhunderts v. Chr. in Katane
 Herakleidas (Bildhauer), griechischer Bildhauer des 4. Jahrhunderts v. Chr.
 Herakleidas (Graveur), griechischer Ringgraveur des 2. Jahrhunderts v. Chr.